Barbero se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mercedes Barbero
 Marcel Barbero